Víno může být:
 víno, nápoj vyráběný z vinné révy
 dezertní víno
 izraelské víno
 ledové víno
 mešní víno
 svařené víno, nápoj vyráběný vařením vína
 šampaňské víno
 tokajské víno
 Víno (Slezské Rudoltice), vesnice ve Slezsku, část obce Slezské Rudoltice
 Víno (Mšeno), osada patřící ke Mšenu
 hadí víno, asijský nápoj 
 konzumní víno, víno určené k přímé konzumaci a přípravě pokrmů (ovocné jídlo)
 medové víno, typ medoviny
 červené víno (rozcestník), více různých významů
 psí víno, obecně rozšířený lidový název pro loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia)

filmy
 Bouřlivé víno, český film z roku 1976
 Červené víno (film)
 Mladé víno, český film z roku 1986
 Zralé víno, český film z roku 1986
 Víno roku, americký film z roku 2008

časopisy
 Divoké víno
 Psí víno (časopis)